Cloșani se poate referi la:

 Cloșani, sat în județul Gorj, Oltenia, România
 Obârșia-Cloșani, sat în județul Mehedinți
 Obârșia-Cloșani, comună în județul Mehedinți
 Plaiul Cloșani, regiune din județul Mehedinți

Vezi și 
 Biserica de lemn din Cloșani